Гербы муниципальных образований России:

 Герб Озёрного (Смоленская область) — герб посёлка городского типа Озёрный в Смоленской области.
 Герб Озёрного (Тверская область) — герб городского округа, ЗАТО Озёрный в Тверской области России